A eleição municipal de Bacabal em 1982 ocorreu em 15 de novembro de 1982. O prefeito era Juarez Almeida (PDS) que terminaria seu mandato em 1 de janeiro de 1986. Raimunda Loiola (PDS) foi eleita prefeita de Bacabal.

Bacabal/MA